

Сілвер-Спрінгс — поселення, штат Нью-Йорк
 Сілвер-Спрінгс — переписна місцевість, штат Аляска
 Сілвер-Спрінгс — переписна місцевість, штат Невада

Див. також 
 Сілвер-Спрінг